Публий Корнелий — претор 234 года до н. э.
 
 Публий Корнелий Арвина (лат. Publius Cornelius Arvina) — консул 306 и 288 годов до н. э.
 
 
 Публий Корнелий Руфин (Publius Cornelius Rufinus) — консул 290 и 277 годов до н. э., диктатор примерно в 291/285 году до н. э.
 
 
 Публий Корнелий Тацит — историк, один из самых известных писателей античности.